Вільягарсія-дель-Льяно (ісп. Villagarcía del Llano) — муніципалітет в Іспанії.
 13316 Льяно (13316 Llano) — астероїд головного поясу.
 Ріофріо-дель-Льяно (ісп. Riofrío del Llano) — муніципалітет в Іспанії.
 Сервера-дель-Льяно (ісп. Cervera del Llano) — муніципалітет в Іспанії.
 Льяно-де-Буреба (ісп. Llano de Bureba) — муніципалітет в Іспанії.
 Льяно-де-Ольмедо (ісп. Llano de Olmedo) — муніципалітет в Іспанії.
 Монреаль-дель-Льяно (ісп. Monreal del Llano) — муніципалітет в Іспанії.
 Серраділья-дель-Льяно (ісп. Serradilla del Llano) — муніципалітет в Іспанії.